RA pode se referir a:
 Radioamador
 Recife Antigo — bairro do Recife, Brasil
 RΔ — álbum da cantora estadunidense Simon Curtis
 Realidade aumentada
 

Ra pode se referir a:
 Rá — deus-sol da religião egípcia
 Rádio (elemento químico)
 Ra (álbum) — álbum da banda Eloy
 Rã — anfíbio

Ver também  

Desambiguação
Desambiguações de siglas